Tonight's Decision — музичний альбом гурту Katatonia. Виданий у серпні 1999 року лейблом Peaceville Records. Загальна тривалість композицій становить 56:14. Альбом відносять до напрямку готичний рок і дум-метал.

Список пісень

Посилання 
 Sound Of Metal - огляд
 Allmusic :огляд 

Альбоми Katatonia
Музичні альбоми 1999
Англомовні музичні альбоми